Пелопоннес может означать:

 Пелопоннес — полуостров на южной оконечности Балканского полуострова.
 Пелопоннес (периферия) — периферия в Греции.